Аксинья Семёновна Иванькова (3 января 1914 года — ?) — звеньевая виноградарского совхоза имени Молотова Министерства пищевой промышленности СССР, Анапский район Краснодарского края. Герой Социалистического Труда ().

Биография 
Родилась 3 января 1914 года на территории современной Курской области. Русская.

С 1935 года работала в виноградарской бригаде совхоза имени Молотова Анапского района Краснодарского края.

После освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков Аксинья Семёновна участвовала в восстановлении полностью разрушенного в период оккупации совхозного хозяйства.

Позже она возглавила виногрдарское звено, которое по итогам работы в 1949 году получило урожай винограда 91,2 центнера с гектара на площади 10 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1950 года за получение высоких урожаев винограда в 1949 году Иваньковой Аксинье Семёновне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же указом ещё 19 тружеников совхоза имени Молотова были удостоены высокого звания, в том числе и директор П. В. Яворский.

В последующие годы её звено продолжало собирать высокие урожаи солнечной ягоды, по итогам работы в 1950 году она была награждена вторым орденом Ленина.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (26.09.1950);
 Орден Ленина (26.09.1950).
 Орден Ленина (27.08.1951).
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «Ветеран труда»
 медалями ВСХВ и ВДНХ
 и другими
 Отмечена грамотами и дипломами.

Память 

 На могиле установлен надгробный памятник.
 Имя Героя золотыми буквами вписано на мемориальной доске в Краснодаре.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

 Список Героев Социалистического Труда (Иаманидзе — Изъюрова)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Иванькова, Аксинья Семёновна 
 Список Героев Социалистического Труда, Анапский район Краснодарского края 
 Виноделие и виноградарство СССР, Пищепромиздать, 1950. — С. 6 
 Аксинья Семёновна Иванькова

Персоналии:Краснодарский край
Персональные пенсионеры союзного значения
Виноградари СССР
Персоналии:Социалистическое соревнование